Верховинець (Parnassius) — рід метеликів родини косатцеві.

Верховинець — українське прізвище, у військових формуваннях інколи використовувалося як псевдо.
 «Верховинець» Грацюк Григорій — Командир загону «Помста Полісся» бригади ВО «Тури» 1945 р.
 Верховинець Василь Миколайович (1880—1938) — український композитор, диригент і хореограф, перший теоретик українського народного танцю.
 Верховинець Галина Осипівна — радіожурналістка.
 Верховинець Андрій — український письменник. Псевдоніми: Бродяга Андрій, Комар.
 Верховинець Осип Миколайович (1900—1938) — хоровий диригент.
 Верховинець Ярослав Васильович

 Верховинець-Костева Явдоха Іванівна (1885—1988) — українська актриса.

Українські прізвища